Януш () — польское имя и фамилия.

Имя 
 Януш Мазовецкий (ок. 1346—1429) — князь варшавский (с 1373 или 1374).
 Януш II Плоцкий (1455—1495) — князь варшавский, цехановский, черский и т. д., представитель Мазовецкой линии Пястов.
 Януш III Мазовецкий (1502—1526) — князь варшавский, черский и мазовецкий, последний мужской представитель Мазовецкой линии Пястов.

Фамилия 
 Януш, Анатолий Вячеславович — русский офицер, георгиевский кавалер.
 Януш, Леонид Борисович (1897—1978) — ленинградский художник, представитель классической школы русской пейзажной живописи.
 Януш, Милорад (род. 1982) — сербский футболист, нападающий.
 Януш, Николай Николаевич (род. 1984) — белорусский футболист.
 Януш, Юлиуш (род. 1944) — польский прелат и ватиканский дипломат.